Slivnica Površ (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno, BiH
 Slivnica Površ (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju, BiH